«Ил-2 Штурмовик: Забытые сражения» () — авиасимулятор, продолжение игры «Ил-2 Штурмовик», выпущенной в 2001 году. Действие данной компьютерной игры происходит во время Второй мировой войны.

Вопреки ожиданиям некоторых электронных СМИ, новый симулятор оказался не менее успешным, чем его предшественник: предполагалось что новая игра получит лишь косметические изменения, однако разработчики игры пошли дальше, в новой игре появились динамические кампании, в которых дальнейшее развитие событий зависит от эффективности действий игрока, новые самолёты, в том числе два тщательно смоделированных бомбардировщика, доступных для управления игроку: ТБ-3 и He-111, дополнительная наземная техника, новые карты и миссии. Также серьёзной переработке подверглась лётная модель.

Описание 
Отдельные задания — предоставляется возможность играть за одну из пяти сторон (СССР, Германия, Финляндия, Венгрия и США). Игрок получает определённое задание, например, перехватить самолёты противника. Выбор самолётов ограничен.

Карьера — игроку предстоит пройти целый ряд миссий, шаг за шагом (присутствуют как статические, так и динамические кампании: если в первых задачи и соотношение сил четко прописаны авторами миссий, то во вторых игрок может, хоть и незначительно, но повлиять на ход боевых действий). Четыре стороны (СССР, Германия, Финляндия, Венгрия). Выбор самолётов также ограничен.

Игра по сети — в игре по интернету могут участвовать до 32 игроков на одном сервере. В зависимости от сервера, выбор самолётов может быть ограничен. Как правило, цель в игре по сети — воздушный бой (догфайт), но существуют и серверы, на которых участникам ставятся определённые задачи по атаке наземных целей или их обороне, которые требуют организованных действий как от бомбардировщиков и штурмовиков, так и от прикрывающих их истребителей.

Простой редактор — здесь игрок может выбрать сам свой сценарий кто с кем и в каких количествах будет воевать, максимум 32 самолёта, до 16 с каждой стороны. Выбор самолётов не ограничен.

Полный редактор позволяет создавать собственные миссии и даже кампании.

Обложка 
На обложке отображён Ла-7 под бортовым номером 27, во время Великой Отечественной войны на таком самолёте, под этим номером, летал известный советский ас — Кожедуб Иван Никитович. На заднем фоне отображён подбитый FW-190 D-9 1944 года.

Дополнения

Забытые сражения. Дороги Войны 
«Дороги войны» дополнили авиасимулятор четырьмя новыми кампаниями общей продолжительностью в 100 миссий. Игроку предстоит принять участие в одних из наиболее трагических и тяжелых сражений Великой Отечественной войны. Кампании охватывают период с 1941 по 1945 год, и повествуют о героической обороне Красной Армии под Орлом и Москвой в 1941 году, снятии блокады Ленинграда и уничтожении немецко-венгерских войск под Балатоном в Венгрии. Четвёртая кампания посвящена операции по освобождению Крыма весной 1944 года. Познакомиться с реальными персонажами событий прошлых лет, пройди вместе с ними по боевому пути таких знаменитых полков, как 4-й ГИАП и 611-й ИАП, узнать историю разгрома немецкой штурмовой группы II./SG2.

В игре представлены 12 новых типов истребителей и штурмовиков. Игрок примет участие в ночных разведывательных полетах и штурмовках при сложных метеоусловиях, в опасных рейдах над морем, воздушных боях над городами и в глубоком тылу врага. Все миссии игры созданы на основе реальных исторических событий. Дополнение, помимо кампаний, содержит 12 новых схем окраски самолётов и 10 чёрно-белых роликов.

На диске с игрой представлены следующие новые кампании: «Хмурое небо Венгрии» (1944—1945 гг.), «Сломанные крылья» (1944 г.), «Четвёртый Гвардейский» (1943—1944 гг.) и «Дороги войны» (1941 г.).

В кампании «Четвёртый Гвардейский» игроку встретятся асы Г. Д. Костылев и В. Ф. Голубев, двенадцатый и шестнадцатый по результативности лётчики, среди асов СССР во Второй мировой войне.

Забытые сражения. Второй фронт 
«Второй фронт» дополнил авиасимулятор двенадцатью новыми кампаниями для однопользовательского режима, на протяжении которых игрокам предстоит участвовать в противостоянии военно-воздушных сил США и Германии в период с мая 1944 по май 1945 года. В игре появились динамические онлайновые кампании для совместного прохождения группами численностью до 32 человек.

Основные особенности игры:
 12 динамических кампаний для однопользовательского режима — по шесть за каждую из сторон, Luftwaffe и USAAF;
 7 динамических онлайновых кампаний для совместного прохождения: «Зима в Арденнах»; «Арденны, осень 1944» — гипотетическая кампания, основанная на вымышленных событиях; идеальна для быстрого, интенсивного, динамичного прохождения; «Нормандия»; «Тихоокеанская кампания» — гипотетическая кампания, действие которой разворачивается на небольшой карте — игрокам предстоит принять участие противостоянии USAAF и военно-воздушных сил Японии;
 Огромный выбор миссий, каждая из которых предваряется подробным инструктажем (брифингом);
 Высокая степень исторической достоверности движения линии фронта в игре;
 Возможность осмотра линии фронта на протяжении всех миссий;
 93 новые схемы раскраски самолётов.

Забытые сражения. Асы в небе 
«Ил-2 Штурмовик: Забытые сражения. Асы в небе» — набор дополнительных материалов для авиа-симулятора «Ил-2 Штурмовик: Забытые сражения».

Данное дополнение привносит в игру 25 новых самолётов, таких как американский P-51 и немецкий «Мессершмитт» Bf-110 G-2. Также есть три новые зоны и девять новых кампаний, включающих в себя 32 напряженные миссии в Арденнах, Нормандии и Тихом океане. Кроме этого, добавлено 10 кооперативных миссий в четырех новых многопользовательских кампаниях, в которые вы сможете поиграть вместе с друзьями.

Операция «Барбаросса» 
22 июня 1941 г., в 4 часа 15 минут утра немецкая авиация нанесла сокрушительный удар по советским аэродромам. Вторжение в СССР, получившее в ставке Гитлера название «План „Барбаросса“».

Операция «Барбаросса» — дополнение к авиасимулятору, включающее в себя 2 новые кампании общей продолжительностью в 500 миссий (миссии и брифинги кампаний не претендуют на полную историческую достоверность).

Игроку предстоит принять участие во всех крупных сражениях на Восточном фронте, начиная со Смоленской операции в июле 1941 г. и заканчивая битвой за Берлин весной 1945-го. В ходе игры можно будет проследить весь боевой путь 52-й истребительной эскадры люфтваффе (JG52), и к концу войны принять на себя командование над I./JG52 или II./JG52. Игроку будет дана возможность выбрать в качестве основного самолёта Bf-109 или FW-190, с поступлением на вооружение последующих модификаций в процессе прохождения кампаний.

Широкий спектр заданий, включающий в себя свободную охоту, защиту конвоев, штурмовые удары, испытательные полеты, вылеты на разведку и прикрытие наземных войск, делает игру насыщенной и разнообразной. Дополнение, помимо кампаний, содержит 180 новых схем окраски самолётов и 19 чёрно-белых роликов.

Операция «Блау» 
Операция «Блау» — дополнение к авиасимулятору, включающее в себя 2 новые кампании общей продолжительностью в 550 миссий (миссии и брифинги кампаний не претендуют на полную историческую достоверность).

Игроку предстоит стать свидетелями фронтовых будней 88-го истребительного авиаполка ВВС РККА, возглавив одну из его эскадрилий, или пройти боевой дорогой 1-й эскадрильи 52-й истребительной эскадры люфтваффе (JG52), приняв на себя командование ею.

Сражение под Смоленском в начале войны, оборона Москвы в 1941 году и зимнее контрнаступление советских войск в 1941—1942 годах, наступление вермахта в Крыму, битва под Сталинградом и окружение группы немецких войск под командованием генерал-фельдмаршала Паулюса, Курская битва, прорыв «Голубой линии» на Кубани и освобождение Крыма в 1944 году — игрока ждёт долгая, полная опасностей и трудностей дорога сквозь многие и многие сражения Великой Отечественной.

Взяв на себя управление самолётами Bf-109, He-111, Ju-87, Hawker Hurricane, P-40, P.11c, И-16, МиГ-3, ЛаГГ-3, Як-1, Ла-5, игрок может принять участие в выполнении широкого спектра боевых задач — таких, например, как «свободная охота», защита конвоев, сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, штурмовые удары, вылеты на разведку, диверсионные задания и прикрытие наземных войск. Также в кампании за люфтваффе игроку предоставляется возможность сбить А. И. Покрышкина.

Забытые сражения. Пёрл-Харбор 
«Пёрл-Харбор» — это повесть о событиях, сопутствовавших развернувшейся между США и Японией в битве за воздушное превосходство в районе Тихого океана. Игроку предстоит пройти путь от Пёрл-Харбора до Японии, опробовав в деле американские, английские, австралийские и японские истребители и бомбардировщики времен Второй мировой войны, выполнив десятки заданий, приняв участие в многочисленных и напряженных воздушных боях. Одна из важнейших особенностей игры — полноценно и достоверно смоделированные авианосцы и палубная авиация.

«Пёрл-Харбор» — продолжение серии «Ил-2 Штурмовик». Более 40 моделей управляемых американских, английских, австралийских и японских самолётов, включая, знаменитые «Корсары», «Сифайр», «Зеро», A-20 «Бостон» («Хавок»), B-25 «Митчелл», «Уайлдкэт» и другие.

Тщательно проработанный, реалистичный процесс взлета и посадки на авианосцы. Широчайший театр боевых действий — от Пёрл-Харбора до Японии.
Возможность прохождения карьеры для морских и армейских пилотов. Атаки кораблей и наземных целей.

Многопользовательский режим: до 128 игроков на выделенном сервере и 32 в режиме совместной игры.

Возможность установки «Пёрл-Харбора» как отдельной игры, а также в качестве дополнения для «Ил-2 Штурмовик. Забытые сражения» совместно с дополнением «Асы в небе» — это объединит все три игры в один огромный авиасимулятор с более чем 220 самолётами.

Курс на Окинаву 
Дополнение для авиасимулятора «Пёрл-Харбор», добавляющее в игру четыре новых кампании для одиночной игры. Вам предстоит принять участие в ожесточенных сражениях между Японией и США, развернувшихся на просторах Тихого океана в период с 1942 по 1945 год.

Холодное небо Заполярья 
Дополнение для авиасимулятора «Пёрл-Харбор», добавляющее в игру 24 новые динамические кампании для одиночной игры. События игры разворачиваются на территории Прибалтики (Латвия, Литва) и Заполярья.

Забытые сражения. Истории пикирующего бомбардировщика 
«Истории пикирующего бомбардировщика» может быть установлена, только если на компьютере уже предустановлены предыдущие версии игры: «Забытые сражения», «Асы в небе», «Пёрл-Харбор». После всех этих установок вплоть до «Забытые сражения. Истории пикирующего бомбардировщика» версия игры становится — 4.05m.

Забытые сражения. Штурмовики над Маньчжурией 
«Штурмовики над Маньчжурией» может быть установлена, только если на компьютере уже предустановлены предыдущие версии игры: «Забытые сражения», «Асы в небе», «Пёрл-Харбор», «Истории пикирующего бомбардировщика». После всех этих установок вплоть до «Забытые сражения. Штурмовики над Маньчжурией» версия игры становится — 4.06m.

Забытые сражения. 46 
«46» может быть установлена, только если на компьютере уже предустановлены предыдущие версии игры: «Забытые сражения», «Асы в небе», «Пёрл-Харбор», «Истории пикирующего бомбардировщика» и «Штурмовики над Маньчжурией». После всех этих установок вплоть до «Забытые сражения. 46» версия игры совпадает с «Платиновой коллекцией» — 4.07m.

Забытые сражения. Дороги войны 2 
Для установки требуется предварительная установка игры «Ил-2 Штурмовик. Платиновая коллекция» версии 4.08m.

Забытые сражения. Чужое небо 
Для установки требуется предварительная установка игры «Ил-2 Штурмовик. Платиновая коллекция» версии 4.08m.

Многопользовательская игра 

В интернете существует множество серверов для игры в Ил-2 Штурмовик, но большинство из них работает с версией 4.10m. В игре по сети игрок не может выбирать сложность сам, у каждого сервера существуют свои ограничения. Бой на каждой карте обычно длится определённый промежуток времени, на разных картах могут быть доступны только определённые типы самолётов (не обязательно, зависит от сервера). На подавляющем большинстве серверов общие правила пишутся в брифинге сервера, а задания на карту — в брифинге перед вылетом, который становится доступным для прочтения после выбора игроком стороны (в большинстве случаев — «красные» или «синие», однако возможны и другие варианты — они обычно практикуются на «дуэльных» серверах). На большинстве серверов используется коммандер — система, ведущая статистический учёт происходящего на сервере: лучшие самолёты, лучшие пилоты, уничтоженные самолёты и наземная техника. Также в ней имеется индивидуальные страницы учёта достижений игроков. Она позволяет вести администрирование сервера — использовать специальные команды, вводимые в строку чата и начинающиеся с символа <, для управления сервером и удаления и предупреждения игроков, нарушающих правила сервера. Команды, начинающиеся с символа <, также могут использовать игроки, не являющиеся игровыми администраторами, для того, чтобы узнать время, оставшееся до конца текущей карты, следующую карту и т. п. Энтузиастами и содержателями серверов, как правило, создаются свои коммандеры, имеющие более-менее схожий функционал.

Примечания

Ссылки 
 .

Компьютерные игры 2003 года
Компьютерные игры, разработанные 1С
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры о Второй мировой войне
Авиасимуляторы
Компьютерные игры, разработанные в России
Игры только для Windows